Stigmellites är ett släkte av fjärilar. Stigmellites ingår i familjen dvärgmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dvärgmalar
Stigmellites